Ваља Винулуј има више значења:

 Ваља Винулуј (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Ваља Винулуј (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Ваља Винулуј (Сату Маре), општина у округу Сату Маре у Румунији